

Persone 
 Karl Breitenstein (1900 circa-?) – calciatore svizzero

Geografia

Austria 
 Breitenstein – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Germania 
 Breitenstein – frazione di Esthal, comune nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Breitenstein – ex comune ora frazione di Südharz, comune nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)

Russia 
 Breitenstein – antico nome tedesco di Ul'janovo, località nel Nemanskij rajon (Kaliningrad)